Тит Юлий Максим Манлиан Брокх Сервилиан Авл Квадроний Луций Сервилий Ватия Кассий () — римский политический деятель конца I века.

Брокх происходил из Нарбонской Галлии. Около 85 года он входил в состав коллегии квиндецемвиров для судебных разбирательств. Затем он был военным трибуном V Македонского легиона. В 88/89 году Манлиан получил наградное копьё. 

Также он занимал должности квестора Бетики, эдила, претора, судебного легата Тарраконской Испании, легата I Вспомогательного легиона. В 106 году Брокх находился на посту легата IV Флавиева легиона. В 110 году он был наместником Нижней Паннонии. В 112 году Сервилан стал консулом-суффектом.

Литература 
 Sarah Hillebrand, Der Vigintivirat: Prosopographische Untersuchungen für die Zeit von Augustus bis Domitian S. 42, 210.

Военные трибуны
Легаты